През 2006 г. се провежда поредното Британско първенство по снукър. То се състои в Barbican Centre, Йорк от 4 декември до 17 декември и е спечелено от Питър Ебдън, който побеждава във финала Стивън Хендри с 10 - 6 фрейма.

Резултати 

Британско първенство по снукър